Löwenstein bzw. Loewenstein steht für:

 Löwenstein (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Grafschaft Löwenstein, frühere Grafschaft im heutigen Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Braunschweiger Löwe (auch Löwenstein), Denkmal in Braunschweig
 Löwenstein (Findling), Findling in Schönau am Königssee
 Loewenstein Peak, Berg im Viktorialand, Antarktika

Löwenstein ist der Name folgender Adelsgeschlechter:
 Haus Löwenstein-Habsburg (1281–1464, erloschen), siehe Grafschaft Löwenstein #Die Habsburger
 Löwenstein (ab 1476), fränkisches Adelsgeschlecht, siehe Löwenstein-Wertheim
 Löwenstein (Adelsgeschlecht), hessische Adelsfamilie mit bürgerlichen Zweigen
 Löwenstein (auch Lewenstein), Pfälzer Adelsfamilie, siehe Randeck (Adelsgeschlecht) #Familiengeschichte

Löwenstein ist der Name folgender Orte:
 Löwenstein, Stadt im Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Löwenstein, deutscher Name von Koziniec (Ząbkowice Śląskie), Dorf im Powiat Ząbkowicki, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen
 Löwenstein, deutscher Name von Lwowiec, Dorf im Powiat Bartoszycki, Wojewodschaft Ermland-Masuren, Polen

Löwenstein ist der Name folgender Burgen und Schlösser:
 Burg Löwenstein (Ilanz), Ruine bei Ilanz/Glion (Stadt), Region Surselva, Kanton Graubünden, Schweiz
 Burg Löwenstein (Pfalz), Burgruine bei Niedermoschel, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz
 Burg Löwenstein (Slowakei), Burgruine bei Vršatské Podhradie, Okres Ilava, Trenčiansky kraj, Slowakei
 Burg Löwenstein (Württemberg), Burgruine in Löwenstein, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Burgruine Löwenstein, Ruine einer Felsenburg bei Wingen, Arrondissement Haguenau-Wissembourg, Elsass, Frankreich
 Burgruine Löwenstein (Hessen), Ruine einer Höhenburg bei Oberurff-Schiffelborn (Bad Zwesten), Schwalm-Eder-Kreis, Hessen
 Schloss Löwenstein, Schloss in Kleinheubach, Landkreis Miltenberg, Bayern

Siehe auch:
 Lowenstein